Walter Davis peut désigner :
 , joueur australien de rugby à XV ayant disputé le premier match de l'Australie face aux Lions britanniques et irlandais en 1899 ;
 Walter Davis 1931-2020), athlète américain ;
 Walter Davis (né en 1954), basketteur américain, ayant évolué en NBA ;
 Walter Davis (né en 1979), athlète américain spécialiste du triple saut et du saut en longueur ;
  (1912-1963), chanteur et pianiste de blues ;

personnage de fiction
 Walter Davis, responsable de la salle de contrôle dans la série Stargate SG-1.